Hotele sieci Hilton:
 Hotel Hilton w Gdańsku
 Hotel Hilton w Warszawie
 Hotel Hilton w Beverly Hills
 Hotel Hilton w Tel Awiwie